Název Pertoltice má více obcí:
 Pertoltice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Pertoltice (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Pertoltice pod Ralskem – obec v okrese Česká Lípa
 Dolní Pertoltice – část obce Pertoltice v okrese Liberec
 Horní Pertoltice – část obce Pertoltice v okrese Liberec